Valga (gemeente in Estland), een gemeente in Estland
Valga (stad in Estland), een stad in Estland
Valga (Spanje), een gemeente in de Spaanse regio Galicië